Lekkoatletyka na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2018 – zawody lekkoatletyczne rozegrane od 27 do 30 czerwca 2018 podczas XVIII Igrzysk Śródziemnomorskich w hiszpańskiej Tarragonie.

Nie zostały rozegrane konkurencje biegu na 10 000 metrów, chodu sportowego i wielobojów kobiet i mężczyzn, skoku wzwyż, pchnięcia kulą i rzutu oszczepem kobiet oraz skoku o tyczce, trójskoku i rzutu młotem mężczyzn.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2018 w lekkoatletyce
Igrzyska Śródziemnomorskie 2018
2018